Miejscowości w USA:
 Elbert – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Elbert
 Elbert – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Throckmorton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Elbert (ang. Elbert County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Elbert (ang. Elbert County) – w stanie Georgia